В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории Калининградской области, — 33 человека;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Калининградскую область, — 4 человека.

Вторая часть списка может быть неполной из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда в Калининградской области было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 7 апреля 1949 года звеньевой колхоза «Победа» Приморского района П. И. Куницыной за получение высоких урожаев пшеницы и ржи.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Калининградской области приходится на работников сельского хозяйства — 17 человек. Рыбопромысловую промышленность представляют 9 человек; транспорт — 2, машиностроение, лесоперерабатывающую промышленность, строительство, образование и государственное управление — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Калининградской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Калининградскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания

Примечания

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
 Герои земли калининградской: очерки, зарисовки, справки о Героях Социалистического Труда. — Калинингр. кн. изд., 1977. — 231 с.
 Большой энциклопедический словарь Калининградской области / Гос. арх. Калинингр. обл. [и др. ; В. Н. Маслов (рук. авт. коллектива) и др.; редкол.: С. А. Кондратьева (пред.) и др.]. — Калининград : Аксиос, 2011 г. — 453 с. — 2000 экз.
 Кёнигсберг — Калининград: [1255-2005] : иллюстрированный энциклопедический справочник / под общ. ред. А. С. Пржездомского. — Калининград : Янтарный сказ, 2006. — 792 с. — ISBN 5-7406-0840-5
 Калининград-70 / Андрей Кропоткин. — Калининград: Живём, 2016 г.

История Калининградской области

Калинингр